Oxyrhachis kan syfta på:

 Oxyrhachis (djur) – ett släkte av insekter
 Oxyrhachis (växter) – ett släkte av växter